Николаевский морской лицей имени профессора Александрова — учебное заведение нового типа, которое предоставляет много возможностей, углублённое обучение, развивает навыки молодёжи и выпускает элиту общества.

Общая информация 
Подготовка учащихся в лицее ведётся по единому профилю — физико-математическому, соответствующей профилю базового вуза — Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Высококвалифицированный педагогический коллектив насчитывает 43 учителей, из них 34 — высшей и I категории, 10 — «учителей-методистов», 11 — «старших учителей», 4 — заслуженных учителей Украины, 9 - відмінників освіти України.

Коллектив лицея в 2001 году награждён Почётной грамотой Кабинета Министров Украины. Он является:
 2006 год — лауреатом Всеукраинского конкурса «100 лучших школ Украины — 2006» в номинации «Школа успеха»;
 2007 год — лауреатом областного конкурса на лучшую модель общеобразовательного учебного заведения нового типа;
 2008 год — лауреатом областного конкурса «Информационное компьютерное обеспечение учебно-воспитательного процесса»;
 2009 год — лауреатом «Топ-100 лучших школ Украины по результатам внешнего независимого тестирования» (85 место);
 2010 год — лауреатом «Топ-100 лучших школ Украины по результатам внешнего независимого тестирования» (74 место);
 2010 год — лауреатом городского конкурса лучшая школа десятилетия.
 2011 год — лауреатом «Топ-100 лучших школ Украины по результатам внешнего независимого тестирования» (5 место);
 2012 год — лауреатом «Топ-100 лучших школ Украины по результатам внешнего независимого тестирования» (4 место);
 2013 год лицей занял в рейтинге «Топ-100 лучших школ Украины» – 3 место;
 2013 год лицей занял в рейтинге «Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2013» – 3 место;
 2014 год лицей занял в рейтинге «Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2014» – 2 место;
 2015 год лицей занял в рейтинге «Топ-100 лучших школ Украины» – 2 место.

Высокое качество обучения и воспитания обеспечивает положительный результат после окончания лицея:
 100 % выпускников поступают в вузы, из них 95 % — по предварительно выбранным профилем;
 94-98 % выпускников сдают внешнее независимое оценивание по физике и математике на достаточном и высоком уровне.

Качественный состав педагогического коллектива 
 Перспективные педагоги: Пискунова Н. Ю., Жиговська О. В., Невярович Н.В, Колесниченко Н. Н.;
 Педагоги, опыт которых можно изучать и распространять: Борецкий К. П., Сорочан О. А., Борецкая Т. Г., Сущенко Н. А., Федоревская Н. Г., Романюк Н. А. Бондаренко Ю. М.;
 Педагоги, которым необходимо помочь развить профессиональные способности: Берикул Н. В., Калашник О. П.

Традиции 
 Спортивные праздники «День здоровья», «Даёшь, ребята», первенство лицея по футболу
 «День лицеиста»
 Конкурс талантов «Алло, мы ищем таланты!»
 Конкурс ко Дню Победы «Песни, опалённые войны»
 Тематические утренние линейки
 Назначение стипендии имени Н. Александрова
 Почитания памяти М. Александрова
 Выборы президента, королевы наук
 Конференция структур самоуправления (учредительная, подведение итогов работы)
 «Ассамблея наук»
 Весенние научные конференции учащихся, учителей
 Конкурс ораторов
 Лицейская газета «Лице’ist»
 Родительские конференции
 Шевченковские праздники
 Открытая лицейская олимпиада для желающих поступить в лицей
 Школа адаптации
 Родительские субботы
 Семейные праздники
 Посещение театра всем составом лицея

Мемориальный музей М. М. Александрова 
 Мемориальный уголок (часть рабочего кабинета дома) Н. Н. Александрова, ректора МНИ с 1975 по 1993 год, доктора технических наук, профессора, академика Академии инженерных наук Украины, заслуженный деятель науки и техники, кавалера орденов Трудового Красного знамени и Октябрьской революции.
 Фрагмент экспозиции музея с этюдником.
 Разделы музея "Ленинградский период жизни М. М. Александрова ", " Деятельность М. М. Александрова как педагога и ректора НКИ ", " Международно-научная деятельность М. М. Александрова ".
 Раздел экспозиции музея "Основание и деятельность Николаевского морского лицея им. проф. М. Александрова "
 Фрагмент экспозиции, посвящённый почитанию памяти М. М. Александрова.
 Подарки М. М. Александрову на юбилеи.

Материально-техническая база учебного заведения

Учебные кабинеты 
 В лицее созданы 7 учебных кабинетов, современно оборудованными являются: кабинет физики и три кабинета информатики.

Методический кабинет 
 отвечает Положению о методический кабинет ООШ.

Информационный центр 
 кабинеты информатики содержит 45 компьютеров. Два компьютерных класса имеют современную технику, которая позволяет выполнять программу курса преподавания информатики. Два кабинета имеют доступ к Интернету.

Библиотека 
 насчитывает фонд 19055 экземпляров, из них учебников — 16148
 имеет 5 компьютеров с доступом в Интернет

Спортзал 
 нестандартный спортивный зал в главном корпусе № 1, приспособлена спортивная комната в корпусе № 2;
 инвентарь: стандартное гимнастическое оборудование, нестандартное гимнастическое оборудование, тренажёры, штанги, гири, гантели, гранаты, ядра, обручи, скакалки, гимнастические палки, бадминтон, гимнастические скамейки, шведские лестницы, настольный теннис, гимнастические канаты, гимнастические маты, мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные)
 рупор, магнитофон, дидактический материал, наглядность, накоплен библиотечку спортивной и методической литературы.

Библиотечный фонд 
Основной библиотечный фонд (без учебников) составляет 2781 экз.
Языковой состав фонда составляет:
 украинский язык (50 %),
 русский язык (48 %),
 другие языки (2 %).
Основной библиотечный фонд распределяется по содержанию таким образом:
 общественно-политическая литература (267 экз.),
 естественнонаучная литература (275 экз.),
 техническая литература (59 экз.),
 методическая и педагогическая литература (44 экз.),
 литературоведческая и справочная литература (234 экз.),
 художественная литература (1848 экз.).

Основными источниками комплектования фонда являются — органы управления образования и благотворительные акции «Подари библиотеке книгу!» И «Живи, книга!».

Библиотекарь лицея:
 Бухвастова Лариса Николаевна.

Сотрудничество с общественными организациями

Библиотека им. Кропивницкого 
 Первый урок (ежегодно 1 сентября),
 Дискуссионные клубы для 11-кл. (1 раз в месяц, согласно договору),
 Литературный вечер «Строитель соборов наших душ»
 Выставки новинок литературы
 Конференция, посвящённая проблемам Чёрного моря

Городской дом учителя 
 Первый урок (ежегодно 1 сентября),
 Ассамблея наук,
 Семейные праздники «Новогодний праздник», «Праздник матери»,
 Литературный вечер, посвящённый дню рождения А. Ахматовой,
 Праздник «Посвящаю тебе, Тарас»
 Праздник «Созвездие» (награждение учащихся 8-10-х кл.)
 Родительские конференции (ежегодно)
 Конкурс «Песни, опалённые войной»,
 Концерты, проводимые филармонией
 Выпускной вечер для 9-х классов «Мы взрослыми стали»

Областной дом творчества 
 «День лицеиста»
 Интеллектуальная игра «Тайны код»,
 Выпускной вечер для 11-х классов,

Школа-интернат № 3 
 Акции милосердия
 Концерты для детей

Городская больница и городская организация «Красный крест» 
 Праздничный концерт ко Дню Победы (ежегодно, май)

Областная детская больница 
 Акции милосердия

Областной криминалистический центр 
 Экскурсии при проведении Правовых недель

Выставочный зал ГУН НС Украины в Николаевской области 
 Экскурсия и тематическая беседа

Университет им. П. Могилы 
 Интеллектуальные игры «Что, где, когда?»

Центр досуга «Иллюзион» 
 Тематические дискотеки «Осенний бал», «Праздник любви».
«День Лицеиста», «Новый год».

ВУЗы 
 Преподаватели Национального университета кораблестроения являются преподавателями спец курсов в лицее.
 Преподаватели НУК оказывают помощь учащимся в работе над научно — исследовательскими темами МАН, они являются руководителями и консультантами отдельных работ.
 Они являются членами Совета лицея, участвуют в решении всех насущных проблем.
 Во втором семестре ежегодно проводится традиционная встреча учащихся 11 классов с руководителями институтов университета, деканами, заведующими ведущих кафедр.
 Руководство и преподаватели университета приглашаются на лицейские праздники:
 День Лицеиста, Праздник Первого и Последнего звонка.

Музеи

Областной краеведческий 
посещение экспозиций до Дня города с лектории,
тематические экскурсии уроков биологии 11 кл.;

Им. Верещагина 
 Литературно-музыкальная композиция на день рождения Т. Г. Шевченко,
 Проектная деятельность учащихся 10-го класса «История музея»,
 Посещение картинной галереи;

Театры 
 Украинский музыкальный театр;
 Систематическое посещение спектаклей вместе с родителями;
 Русский драматический театр им. Чкалова;
 Проектная деятельность учащихся 8-го класса «История наших театров»,
 Традиционное ежегодное посещение театра всем составом лицея.

СМИ 
 Периодические статьи о жизни лицея (победы лицеистов, к юбилею лицея, открытие, — акции милосердия, праздник «Песни, опалённые войной», выпускной вечер и т. д.).

См. также 
 Лицеи Украины

Примечания

Ссылки 
  (работает)
  (в разработке)

Школы Николаева